nome geografico delle Filippine:
 l'isola di Cebu
 la provincia di Cebu 
 la città di Cebu 
 la città metropolitana di Cebu, definita Metro Cebu
 nome di nave della Marina Militare Americana: 
 USS Cebu (ARG-6)